HD 73267 b — газовый гигант, вращающийся вокруг жёлтого карлика HD 73267. Открыт HARPS методом доплеровской спектроскопии в 2008 году.

Ссылки 
 

Компас (созвездие)
Экзопланеты, открытые в 2008 году
Экзопланеты, открытые методом доплеровской спектроскопии
Газовые гиганты
Планеты-гиганты
Экзопланеты, обнаруженные HARPS